Александр Леопольдович Горелик (1923 — 2011) — советский и российский учёный и военный, доктор технических наук (1965), профессор (1967), Почетный академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского (1993), действительный член Международной академии информатизации, полковник в отставке.

Автор более 100 печатных работ, в числе которых 10 монографий.

Биография 
Родился 17 января 1923 года.

В 1941 году, окончив первый курс Киевского индустриального института, был призван в армию. В 1942 году прошел краткий курс обучения в Харьковском военном авиационно-техническом училище, после чего служил в должности преподавателя Серпуховского авиатехнического
училища. Участник Великой отечественной войны (участвовал в обороне Киева и в боях за Харьков) и Парада Победы 1945 года. В Вооружённых силах СССР служил с 1941 по 1978 год, став ветераном ВС СССР.

В 1950 году с золотой медалью окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского (ВВИА). После окончания академии некоторое время работал старшим преподавателем Высшей офицерской школы боевого применения дальней авиации. В 1960 году окончил адъюнктуру ВВИА и в 1961 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1961 по 1978 год работал начальником отдела, затем заместителем начальника управления специального научно-исследовательского института Министерства обороны (СНИИ-45):
 с марта 1961 года исполнял обязанности начальника 7-го отдела (тематика отдела — испытания систем ПРО);
 с 1962 года — начальник 10-го отдела (отдел проводил испытания систем ПКО);
 с 1963 года — начальник отдела в Управлении контроля космического пространства;
 с начала 1970-х годов — начальник отдела, заместитель начальника управления ККП, курировавшего работу трёх отделов, разрабатывающих системы распознавания иностранных ИСЗ, а также отдела по созданию космических аппаратов-инспекторов.

Одновременно с 1963 по 1978 год Александр Горелик был учёным секретарём Ученого совета института, а с 1964 по 1978 год — заместителем председателя Координационного совета по распознаванию иностранных ИСЗ, созданного постановлением комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК СМ СССР). Свою докторскую диссертацию посвятил проблеме распознавания иностранных космических объектов.

После увольнения из рядов Вооруженных Сил Александр Леопольдович Горелик был приглашен на работу в Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления Минобороны, где работал в должности начальника лаборатории «Методов распознавания». Также был председателем диссертационного совета института и заместителем главного редактора журнала «Вопросы оборонной техники». Под научным руководством А. Л. Горелика было защищено 20 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

Умер 2 марта 2011 года.

Заслуги 
 Был награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, а также медалями, среди которых «За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Лауреат Государственной премии СССР (1979, за создание комплекса «Звезда» для распознавания космических объектов).
 Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный работник промышленности вооружений.

Примечания

Ссылки 
 ГОРЕЛИК Александр Леопольдович
 publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GORELIK_Aleksandr_Leopol%27dovich/_Gorelik_A.L..html − Александр Леопольдович Горелик
 viperson.ru/articles/aleksandr-leopoldovich-gorelik-moy-opponent − Александр Леопольдович Горелик: Мой оппонент.

Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Доктора технических наук
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Парада Победы
Полковники (СССР)
Члены КПСС